Trois navires de la Marine française ont porté le nom de Courbet, en l'honneur de l'amiral Amédée Courbet :

 le , un cuirassé à coque en fer de  lancé en 1882 ;
 le , un cuirassé navire de tête de sa classe lancé en 1911 ;
 le , une frégate de classe La Fayette lancée en 1994.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Marine française